Днепровское — название населённых пунктов в России и на Украине:

Россия 
 Днепровское — село в Новодугинском районе Смоленской области.

Украина 
 Днепровское — посёлок в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Днепровское — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Днепровское — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Днепровское — село в Очаковском районе Николаевской области.
 Днепровское — посёлок в Белозерском районе Херсонской области.
 Днепровское — село в Черниговском районе Черниговской области.

См. также 
 Днепровское (конструкторское бюро)
 Днепровское водохранилище
 Днепровское оледенение
 Днепровское сельское поселение
 Днепр (значения)
 Днепровка
 Днепровое
 Днепровская
 Днепровский